Podčudnič je naselje u Hrvatskoj u općini Čavlima. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Dražice, sjeverozapadno su Zastenice i Grobnik, južno je Podrvanj i Buzdohanj, sjeveroistočno su Soboli i Podhum, jugozapadno je Svilno.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji